El término Tárcoles, en esta enciclopedia, puede referirse a:
 Tárcoles (distrito), un distrito del cantón de Garabito, en la provincia de Puntarenas (Costa Rica).
 Río Grande de Tárcoles, un río de la vertiente del Pacífico (Costa Rica).